Уилламеттский университет () — частный гуманитарный колледж в Сейлеме в штате Орегон, США. Основанный в 1842 году, он является старейшим университетом на западе США. Уилламетт входит в Аннаполисскую группу колледжей и состоит из Колледжа гуманитарных наук () и аспирантуры по бизнесу и праву. Университет входит в дивизион III северо-западной конференции NCAA. Всего в бакалавриате и магистратуре Уилламетта обучается около 2100 студентов.

Университет был основан членами местной методистской миссии в 1842 году как Институт Орегона, однако в 1844 году миссия была ликвидирована, а в 1853 году институт был преобразован в университет. В Уилламетте появилась первые во второй половине XIX века медицинская школа и юридический факультет на всём Северо-Западе США. В XX веке университет породнился с  и начал принимать участие в межвузовских соревнованиях по лёгкой атлетике.

Программы бакалавриата Уилламетта действуют в Колледже гуманитарных наук. По оценкам US News & World Report за 2020 год университет занял 68-е место среди американских гуманитарных колледжей. Старейшая аспирантура в университете действует в юридическом колледже, основанном в 1883 году и в настоящее время расположенном в юридическом центре имени Трумэна Уэсли Коллинза (). Высшая школа менеджмента имени Аткинсона (), основанная в 1974 году, расположена в здании Сили-Джи-Мадд-билдинг (). Также в 1996 году в университете был открыт педагогический факультет, на котором обучалось порядка 100 студентов, но в 2014 году он был закрыт.

Примечания 

Здания и сооружения Сейлема (Орегон)
Уилламеттский университет
Учебные заведения, основанные в 1842 году
Колледж свободных искусств